Richmond se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Charles Wallace Richmond
 Neil D. Richmond
 Rollin C. Richmond